Jü-lin může být:

 Jü-lin (Kuang-si) (čínsky , pchin-jinem Yùlín) – městská prefektura v provincii Kuang-si Čínské lidové republiky
 Jü-lin (Šen-si) (čínsky , pchin-jinem Yúlín) – městská prefektura v provincii Šen-si Čínské lidové republiky
 letiště Jü-lin Si-ša u tohoto města